En tonande palatal frikativa är ett konsonant språkljud. Det tecknas i IPA som

Egenskaper 
Egenskaper hos den tonande palatala frikativan:
 Den är pulmonisk-egressiv, vilket betyder att den uttalas genom att lungorna trycker ut luft genom talapparaten.
 Den är tonande, vilket betyder att stämläpparna är spända under uttalet och därmed genererar en ton.
 Den är palatal, vilket betyder att den uttalas med tungryggen tryckt mot hårda gommen.
 Den är frikativ, vilket betyder att luftflödet går genom en förträngning i talapparaten.

Användning i språk
Den tonande palatala frikativan finns bland annat i svenska (j), samt i vissa dialekter av holländska istället för .

Konsonantljud
Fonetik